Sibbesse steht für:
 Sibbesse (Sibbesse): Der Hauptort Sibbesse inklusive der Eingemeindungen von 1974, seit 2016 Ortsteil von Sibbesse
 Sibbesse: Die Einheitsgemeinde, die 2016 neu gegründet wurde aus den Gemeinden der ehemaligen Samtgemeinde Sibbesse und dieser selbst
 Samtgemeinde Sibbesse: Die von 1974 bis 2016 existierenden Samtgemeinde